Влади́мир Гончаро́в:
 Гончаров, Владимир Александрович (род. 1977) — российский стрелок.
 Гончаров, Владимир Андреевич (1919—1999) — советский генерал-полковник; поэт.
 Гончаров, Владимир Владимирович (1912—1994) — советский инженер и учёный.
 Гончаров, Владимир Игнатьевич (1919—2002) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Гончаров, Владимир Максимович (1940—2022) — советский режиссёр, мультипликатор, художник.
 Гончаров, Владимир Николаевич (1946—2008) — советский футболист; тренер.
 Гончаров, Владимир Олегович (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Гончаров, Владимир Петрович (Дриттенпрейс; 1878 — ?) — живописец, график, декоратор, архитектор.
 Гончаров, Владимир Фомич (род. 1937) — советский футболист.